Langkreuz bezeichnet:
 das Schriftzeichen †, siehe Kreuz (Schriftzeichen)
 in der Heraldik das Lateinische Kreuz als Wappenfigur
 in der Numismatik ein bis zum Münzrand durchgezogenes Kreuz, siehe Langkreuz (Numismatik)